

Geografia

Filippine 
Burgos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Norte
Burgos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Sur
Burgos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
Burgos – municipalità delle Filippine nella Provincia di La Union
Burgos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
Burgos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Surigao del Norte

Italia 
Burgos – comune d'Italia, in provincia di Sassari

Messico
Burgos – municipalità del Messico, nello stato di Tamaulipas

Spagna 
Burgos – comune della Spagna
Provincia di Burgos – provincia della Spagna

Persone
Adelelmo di Burgos (XI secolo–1097) – abate francese
Jerónima de Burgos (1580?-1641) – attrice teatrale spagnola del Siglo de Oro
Alessandro Burgos (1666-1726) – vescovo cattolico italiano, vescovo di Catania nel 1726
Carl Burgos (1916-1984) – fumettista statunitense
Elizabeth Burgos (1941-) – antropologa, storica e scrittrice venezuelana
Ana Burgos (1967-) – triatleta spagnola
Germán Burgos (1969-) – calciatore argentino, di ruolo portiere
Dahiana Burgos (1985-) – pallavolista dominicana
Enrique Burgos (1971-) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere

Altro 
Burgos – cortometraggio muto italiano del 1911
Burgos Club de Fútbol – una società calcistica con sede a Burgos, in Castiglia e León, in Spagna

Pagine correlate 
 Burgo